Krastanov ist der Familienname folgender Personen:
 Krasimir Krastanov (* 1982), britischer Ringer bulgarischer Herkunft
 Ljubomir Krastanov (1908–1977), bulgarischer Physiker